Glaubensstimme ist der Titel verschiedener Gesangbücher der deutschsprachigen Baptisten und ab 1942 des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. 

 Glaubensstimme der Gemeine des Herrn (1849) 
 Glaubensstimme für die Gemeinden des Herrn (1894)
 Glaubensstimme für die Gemeinden des Herrn (1937)
 Glaubensstimme für Gemeinde und Haus (1950)